Hixam ibn Abd-al-Màlik (724–743), califa omeia de Damasc 
 Hixam I (788–796), emir omeia de Còrdova 
 Hixam al-Muàyyad bi-L·lah (976-1009), segon califa omeia de Còrdova amb aquest nom 
 Hixam III (1027–1031), califa omeia de Còrdova